Bron kan avse:

 Bron (dialekt) – en dialekt av akan
 Bron (film) – tysk film från 1959
 Bron (TV-serie) – svensk-dansk TV-serie
 Bron, Arvika kommun – småort i Arvika kommun
 Bron, Rhône – en ort i Rhône
 Bron Innovation – IT-företagskluster i Sundsvall

Se även
 The Bridge
 Öresundsbron